Willkürherrschaft steht für:

 Tyrannei, tatsächliche Gewaltherrschaft eines einzelnen Machthabers oder einer Gruppe
 Despotie, eine allein gedanklich schrankenlose Gewaltherrschaft

Siehe auch: